Elkton puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:
Elkton (Kentucky)
Elkton (Maryland)
Elkton (Míchigan)
Elkton (Minnesota)
West Elkton
Elkton (Oregón)
Elkton (Dakota del Sur)
Elkton (Tennessee)
Elkton (Virginia)